Lowrider steht für:
 Lowrider (Auto)
 Lowrider (Fahrradgepäckträger)
 Lowrider (Fahrradtyp)